Waylander : roman de David Gemmell
Waylander : personnage de ce roman.
Waylander : groupe britannique de Folk metal

 The Waylanders, jeu vidéo de rôle sorti en 2021.